Сербуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на південь від Парижа, 90 км на південь від Орлеана, 24 км на захід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 169 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 444,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сербуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сербуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер